Выносливость — способность переносить нагрузки в течение длительного времени.

 Выносливость человека.
 Выносливость в сопротивлении материалов.
Предел выносливости.
 Выносливость в экологии, биологии, растениеводстве и животноводстве — способность живых организмов переносить неблагоприятные воздействия окружающей их среды. Высокая выносливость способствует выживанию вида, низкая же, при изменении среды ведёт к сокращению и исчезновению вида.

Примечания